La reina del aire y la oscuridad se puede referir a los siguientes libros:
 La reina del aire y la oscuridad, novela publicada en 1939 de T. H. White
 La reina del aire y la oscuridad, novela publicada en 1971 por Poul Anderson
 La reina del aire y la oscuridad, novela publicada en 2018 por Cassandra Clare